О́ве́н:

 Овен — то же, что баран, мужская особь вида Ovis aries (овца домашняя).

Астрономия и астрология 
 Овен () — зодиакальное созвездие.
 Овен — знак зодиака (21 марта — 20 апреля в западной астрологии).

Топонимы 
 Овен () — село в Силистренской области, Болгарии, входит в общину Дулово.
 Овен () — город в земле Баден-Вюртемберг, Германия, входит в состав района Эслинген.

Кино 
 «Золотой Овен» — ежегодная российская кинопремия.
 «Овен» — российский фильм 1992 года.

См. также 
  ()
  ()
 Иван
  (лат. «овен»)
 
 Мифологические персонажи, ассоциировавшиеся с бараном: древнеиндийский Индра; древнеегипетские Хнум, Амон и Гармахис; древнегреч. Крий.

Примечания